Владимировский — название населённых пунктов в России:

 Владимировский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Владимировский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Владимировский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.
 Владимировский — починок, см. Населённые пункты Воткинского района Удмуртии.
 Владимировский — посёлок (хутор), современная станица Нововладимировская, Краснодарский край.

См. также 
 Владимировская
 Владимировское
 Владимиров
 Владимирский